Pampanilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.
 El nombre común de la planta Sanguisorba verrucosa.